Rønne, une ville du Danemark
 Bønnestene Rønne,  nom d'un petit menhir situé à Rønne
 Lise Rønne, une journaliste et présentatrice de télévision danoise.

Voir aussi 

 Rhône (homonymie)
 Rone
 Ronne (homonymie)